Bonjor (Sarang)
 Bonjor (Tretep)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing